XV чемпионат мира по волейболу среди юношей проходил с 18 по 27 августа 2017 года в Эр-Рифе с участием 20 команд, составленных из игроков не старше 1999 года рождения. Победителем чемпионата стала сборная Ирана.

Квалификация 

Жеребьёвка чемпионата состоялась 20 мая 2017 года в Манаме.

Арены 
Матчи чемпионата прошли в двух залах спортивного комплекса Isa Sports City в городе Эр-Рифа.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Классификационные матчи

За 5—8-е места

За 9—16-е места

За 17—20-е места

Символическая сборная и MVP

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

Международные спортивные соревнования в Бахрейне
Спорт в Бахрейне в 2017 году
Август 2017 года
Эр-Рифа